Антоний Святополк-Четвертинский:
 Святополк-Четвертинский, Антоний Станислав (1748—1794) — политик Речи Посполитой, каштелян пшемысльский, советник тарговицкой конфедерации, участник многих сеймов. 
 Святополк-Четвертинский, Антоний Ян Непомуцен (1744—1830) — польский дворянин, депутат сейма, генерал-адъютант королевский, ротмистр народовой кавалерии, каштелян брацлавский.